Ветрова — женская форма русской фамилии Ветров, и топоним.

 Известные носители 
 Ветрова, Вера Александровна (род. 1986) — российская волейболистка.
 Ветрова, Зоя Михайловна (род. 1927) — советский скульптор.
 Ветрова, Карина Юрьевна (род. 1977) — российская актриса, танцовщица, артистка эстрады, модель, юмористка, продюсер.
 Ветрова, Ксения Геннадьевна (род. 1993) — российская актриса.
 Ветрова, Мария Федосьевна (1870—1897) — участница революционного движения, член Группы народовольцев, осуществившая самосожжение в Петропавловской крепости.
 Ветрова, Светлана Михайловна  (род. 1959) — советский и российский бард, автор-исполнитель, композитор и поэтесса.
 
 Ветрова-Коренева, Елизавета Дмитриевна (род. 1918) — актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР. Топоним 
 Ветрова — деревня в Болховском районе Орловской области России.